Агапеев — русская фамилия. Известные носители:
  (1868—1904) — русский военный деятель, полковник, профессор академии Генерального штаба, погибший на ЭБР «Петропавловск».
 Агапеев, Владимир Петрович (1876—1956) — русский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Агапеев, Всеволод Николаевич (1877—1948) — русский военный деятель, генерал-майор.
 Агапеев, Пётр Еремеевич (1839—?) — русский военный деятель, генерал от инфантерии, отец Владимира Агапеева.
 Агапеев, Сергей Иванович — русский генерал

Примечания